KHI eller khi kan syfta på:

 KHI – ett japanskt företag, se Kawasaki Heavy Industries
 khi – ISO 639-2 förkortning för, se khoisanspråk

Se även 
 chi